Ланда́у — єврейське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Джон Ландау (; 1960) — американський кінопродюсер.
 Джульєт Ландау (; 1965) — американська акторка
 Ландау Лев Давидович — радянський фізик, академік АН СРСР (1946), лауреат Нобелівської премії з фізики.
 Крістіан-Йоганнес Ландау (; 1897—1952) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Мартін Ландау (; 1928) — американський актор кіно і телебачення.
 Узі Ландау (; 1943) — ізраїльський політик.

Топонім 
 Ландау — місто у Німеччині у землі Рейнланд-Пфальц;
 Ландау — історична назва села Широколанівка Веселинівського району Миколаївської області.

Інше 
 2142 Ландау (2142 Landau) — астероїд головного поясу, відкритий 3 квітня 1972 року.
 Ландау (кратер) () — кратер на зворотному боці Місяця.
 Лев Ландау (монета) — ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України.
 Нотація Ландау — розповсюджена математична нотація для формального запису асимптотичної поведінки функцій.
 Рівні Ландау — квантовані енергетичні рівні зарядженої частки в магнітному полі.